2-Amino-6-chlortoluol-4-sulfonsäure ist eine organische Verbindung aus der Gruppe der o-Toluidine. Die Verbindung kann als Ausgangsverbindung zur Herstellung von Azofarbstoffen für schwarze und braune Farbtöne (z. B. Acid Brown 105, C.I. 13530) verwendet werden.

Einzelnachweise 

Benzolsulfonsäure
Toluidin
Chloranilin